Сте́фани Мо́рган Ма́йер (; , Хартфорд, США) — американская писательница, получившая известность благодаря серии романов «Сумерки». Во всём мире количество проданных книг серии «Сумерки» — 85 миллионов экземпляров, переведённых на 37 языков, включая русский.

Биография 
Стефани Майер родилась 24 декабря 1973 года в Хартфорде (штат Коннектикут). Детство провела в Финиксе (штат Аризона) вместе с двумя сёстрами и тремя братьями. Будущего мужа Кристиана Майера встретила ещё в подростковом возрасте и вышла замуж за него в 1994 году.
В 1995 году Майер окончила Университет Бригама Янга в штате Юта, получив степень бакалавра по специальности английский язык. В годы учёбы много и с увлечением читала.

По словам самой писательницы, 2 июня 2003 года она увидела во сне, как ослепительно красивый юноша-вампир признаётся на лугу обыкновенной девушке, как он желает быть с ней и насколько ему трудно удержаться, чтобы не убить её. Наутро 29-летняя домохозяйка, прихожанка Церкви Иисуса Христа святых последних дней (мормоны) и мать троих детей, заинтригованная вопросом, чем эта история закончится, начала записывать свои идеи, а через три месяца завершила 500-страничный роман. Она предложила своё сочинение литературным агентам, чьи имена нашла в Интернете. После нескольких неудачных попыток пристроить роман, наконец подписала с издательством «Литтл, Браун и Кок» контракт на три книги, согласно которому ей полагался гонорар в 750 тысяч долларов.

Роман, предназначенный в первую очередь для подростковой аудитории, вышел в США осенью 2005 года и имел оглушительный успех (пятое место в национальном списке бестселлеров). Каждый следующий год Стефани Майер выпускала по одному сиквелу — «Новолуние» (2006), «Затмение» (2007), «Рассвет» (2008). Из книги в книгу рассказчицей неизменно оставалась юная Белла Свон, однако в четвёртом томе Майер предоставила голос и её другу, Джейку Блэку. Кроме того, писательница решила описать некоторые события и с точки зрения возлюбленного Беллы — вампира Эдварда Каллена. Роман «Солнце полуночи», запланированный к выходу в 2009 году, уже был наполовину написан, когда в августе 2008 года черновик первой части просочился в интернет. В результате Майер отложила окончание книги на неопределённый срок. 

В мае 2008 года Стефани Майер выпустила первый роман для взрослой аудитории — «Гостья», по сюжету которого Землю завоевали «паразиты сознания» — раса «душ», не имеющих собственного тела (носителя).

Писательница была с самого начала вовлечена в производство фильмов по её книгам, а в 2011 году выступила в роли продюсера фильмов по книге «Рассвет» — первой и второй частей, а также в фильма , снятого по роману Шэннон Хэйл и вышедшего на экраны в 2013 году.

В начале 2018 года в России также поступил в продажу роман Химик, о девушке работавшей на секретную правительственную службу. 

4 августа 2020 года выпустила книгу от лица Эдварда «Солнце полуночи», в России перевод впервые опубликован в июле 2021 года тиражом 17000 экземпляров.

Библиография

Критика 
Произведения писательницы пользуются огромным спросом среди подростков во всём мире, её книги скупаются миллионными тиражами. Однако многие авторы критикуют романы Майер, мотивируя это её низкими писательскими способностями и зачастую отсутствием какого-либо смысла в тексте. Одним из наиболее авторитетных критиков является американский писатель Стивен Кинг, который, сравнивая творчество Майер с творчеством англичанки Джоан Роулинг, сказал:

Обе — и Роулинг, и Майер — обращаются напрямую к молодёжи. Настоящая разница между ними заключается в том, что Роулинг отличная писательница, а Стефани Майер не в состоянии написать ничего мало-мальски стоящего. Она не слишком хороша в этом.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

 
Писатели фэнтези США
Писательницы США XXI века
Авторы любовных романов
Английские писатели
Писательницы-фантасты
Выпускники Университета Бригама Янга